Immortelle est un nom commun, un adjectif ou plus rarement un nom propre qui désigne :

Botanique 
 L'immortelle, une plante du genre Helichrysum, Xerochrysum ou Anaphalis.

Culture 
 L'Immortelle : film d'Alain Robbe-Grillet.
 L'Immortelle : série télévisée.
 La partie immortelle : partie d'échecs opposant Adolf Anderssen à Lionel Kieseritzky.

Voir aussi